Hooge peut désigner :

 Un village de Belgique de la commune d'Ypres
 Une île de l'archipel des Halligen en Allemagne

Autre 
  (1916-2004), acteur allemand